Сеид-Бурхан султан (после крещ. Василий Арсланович, ) (1624 — ок. 1679) — царевич, касимовский правитель (1626—1679). Наследовал своему отцу Арслан хану.

Биография 
По писцовой книге Касимовского уезда 1627 г. за царевичем в Касимовском и Елатомском уездах числилось 3795 четей с полуосьминою пашни, 9110 копен сенных покосов, рыбные ловли и бобровые гоны в 19 озёрах, 13 деревьев с пчёлами и 2023 бортных дерева без пчёл.

В 1633 г. приезжал в Москву на приём к царю Михаилу Фёдоровичу.

Согласно «росписному списку» 1638 года в Москве у церкви Петра и Павла был двор Касимовского царевича Сеид-Бурхан Араслановича. Находился он в урочище Кулишки, где в Белом городе издревле селилась московская знать.

В 1636 г. Касимов посетил проездом Олеарий. Описывая своё путешествие, он сообщил, что Сеид-Бурхану было в то время 12 лет, а также, что русское правительство склоняет царевича к крещению и обещает ему за это в жёны царскую дочь.

Среди его приказных людей известны Авликей мурза Тенишев, дед, отец матери, Ак-Мухаммед сеид, брат последнего Иш-Мухаммед сеид Шакуловы, аталык Килмамет.

Из каменных строений во всем Касимове во время правления царевича были только мечеть, дворец царевича и ворота.

Во время правления Сеид-Бурхана в Касимове в 1649 г. было выстроено текие Афган-Мухаммед султана.

Василий Арсланович 
В конце 1653 г. царевич Сеид-Бурхан крестился под именем Василия Арслановича, что, однако, не помешало ему остаться касимовским правителем, это было грубым нарушением порядка, согласно которому правителем мог быть только мусульманин, и свидетельствовало об упадке Касимовского ханства и его близком конце.

Василий Арсланович был женат на Марии Никифоровне, дочери Н. Ю. Плещеева. У него было семь сыновей: царевичи Василий, Федор, Михаил, Яков, Никифор, Иван и Семен; и две дочери: Евдокия (жена М. Т. Нарышкина) и Домна (жена князя Ю. Я. Хилкова). Василий Иванович — сын Ивана и внук Василия Арслановича умер в 1715 году.

После смерти Василия Арслановича касимовский престол ненадолго заняла его мать Фатима-Султан бикем.

Примечания

Литература 
 Вельяминов-Зернов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах. Ч. 3. — СПб., 1866.

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Умершие в 1679 году
Татарские царевичи
Касимовские правители
Кучумовичи